Poppi – comune italiano della provincia di Arezzo, in Toscana
 Quota di Poppi – frazione del comune italiano di Poppi
 Poppi – soprannome di Francesco Morandini – pittore italiano
 Luciano Poppi – calciatore italiano

Pagine correlate
Poppy